John Taylor (zm. 1651) – malarz
 John Taylor (1753–1824) – amerykański polityk, senator z Wirginii
 John Taylor (1781–1864) – brytyjski pisarz, badacz Egiptu
 John Taylor (1808–1887) – jeden z pionierów ruchu świętych w dniach ostatnich
 John Taylor (1882–1908) – lekkoatleta amerykański, mistrz olimpijski w sztafecie 1600 m z igrzysk olimpijskich 1908
 John Taylor (ur. 1931) – profesor matematyki, fizyk
 John Taylor (1933–1966) – brytyjski kierowca Formuły 1
 John Taylor (1942–2015) – angielski pianista jazzowy
 John Taylor (ur. 1960) – basista brytyjski, członek zespołu Duran Duran
 John Taylor – amerykański pływak, olimpijczyk
 John Taylor – angielski sędzia piłkarski
 John Edward Taylor (1791–1844) – angielski przedsiębiorca, redaktor i wydawca
 John Edward Taylor (1914–1976) – amerykański duchowny katolicki
 John Richard Taylor – amerykański koszykarz
 John Lloyd Taylor – amerykański muzyk